

Anno 
 632 o 632 a.C.

Codici 
 632 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Polo a Mosciano, nei pressi di Firenze

Matematica 
 632 – numero